Cassegrain [] steht für

 Sieur Guillaume Cassegrain (1625–1712), französischer Bildhauer
 Laurent Cassegrain (ca. 1629–1693; in der Literatur auch als Guillaume, Jaques, Nicolas, Jean oder Giovanni bezeichnet), katholischer Priester und Gymnasiallehrer am Collège de Chartres, gilt als Erfinder des  Cassegrain-Teleskops
 eine Antennenform: Cassegrain-Antenne, siehe Parabolantenne
 Cassegrain (Mondkrater)

Siehe auch:
 Casgrain